Лама́р () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 15912 человек. Административный центр округа — город Барнсвилл.

История 
Округ Ламар основан в 1920 году.

География 
Округ занимает площадь 479.1 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Ламар в 2000 году проживало 15912 человек. Плотность населения составляла 33.2 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии